Widukind (monjo), monjo i cronista saxó (?, ~925 – Corvey, Westfàlia, ~1004).
 Widukind de Saxònia, capitost saxó (Westfàlia, ? – ?, ~807).